Марк Манілій (лат. Marcus Manilius) — давньоримський поет і астролог часів імператорів Октавіана Августа та Тіберія (I століття нашої ери).
 Маній Манілій (сер. II ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, визначний правник. 
 Публій Манілій (лат. Publius Manilius; II століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, консул 120 року до н. е.
 Тіберій Манілій Фуск (лат. Tiberius Manilius Fuscus, нар. після 225) — державний та військовий діяч Римської імперії. 
 Публій Манілій Вопіск Віцинілліан (*Publius Manilius Vopiscus Vicinillianus, д/н — після 114) — державний та військовий діяч часів Римської імперії.